Ruské příjmení Ščennikov () nosí více osob:

 Michail Ščennikov (* 1967), ruský sovětský atlet, reprezentant v chůzi
 Georgij Ščennikov (* 1991), ruský fotbalový obránce

Ruská příjmení